La Liga Leumit 2021-2022 è stata la 66ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 22ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playout

Playoff

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
Liga Leumit 2021-2022